De Eerste Divisie Republika Srpska (Prva liga Republike Srpske) is een van de twee competities op het tweede niveau van het voetbal in Bosnië en Herzegovina naast de Prva Liga Federacija Bosne i Hercegovine.

De competitie is in 1995 gestart als de hoogste competitie van de Servische Republiek. De competitie werd niet erkend door de UEFA. In 2002 gingen de hoogst geklasseerde clubs in de Premijer Liga spelen en werd de competitie een van de twee competities op het tweede niveau. De competitie wordt georganiseerd door de Voetbalbond van de Republika Sprska, die in 1992 opgericht werd en haar boycot van het federale Bosnische voetbal opgegeven heeft.

Er spelen zestien teams in de competitie en alleen de kampioen promoveert naar de Premijer Liga. De onderste ploegen degraderen naar een van de drie regionale niveaus. De drie regionale kampioenen promoveren en afhankelijk van of er een club uit de Republika Srpska degradeert uit de Premijer Liga, degradeert er een vierde club uit de Eerste Divisie.

Kampioenen 
 1995/1996 - FK Boksit Milići
 1996/1997 - FK Rudar Ugljevik
 1997/1998 - FK Rudar Ugljevik
 1998/1999 - FK Radnik Bijeljina
 1999/2000 - FK Boksit Milići
 2000/2001 - FK Borac Banja Luka
 2001/2002 - FK Leotar Trebinje
 2002/2003 - FK Modriča Maxima
 2003/2004 - FK Slavija
 2004/2005 - FK Radnik Bijeljina
 2005/2006 - FK Borac Banja Luka
 2006/2007 - FK Laktaši
 2007/2008 - FK Borac Banja Luka
 2008/2009 - FK Rudar Prijedor
 2009/2010 - FK Drina Zvornik
 2010/2011 - FK Kozara Gradiška
 2011/2012 - FK Radnik Bijeljina
 2012/2013 - FK Mladost Velika Obarska
 2013/2014 - FK Drina Zvornik
 2014/2015 - FK Rudar Prijedor
 2015/2016 - FK Krupa
 2016/2017 - FK Borac Banja Luka
 2017/2018 - FK Zvijezda 09
 2018/2019 - FK Borac Banja Luka
 2019/2020 - FK Krupa

Voetbal in Bosnië en Herzegovina